En anglais le mot marbles signifie « marbres », mais aussi « billes ».

Pseudonyme 

 Jenna Marbles (1986 - ), une vloggeuse et comédienne américaine.

Titre 

 Deux filles au tapis, titre original ...All the Marbles, un film américain réalisé par Robert Aldrich, sorti en 1981 ;
 Hyper Marbles, un jeu vidéo de réflexion sorti en 1991 sur Mega Drive ;
 Marbles, le treizième album studio du groupe britannique de rock néo-progressif Marillion sorti en 2004.